

Чоловіки 
 Пожидаєв Костянтин Миколайович (* 1970) — генерал-майор міліції, з березня по листопад 2014 — начальник міліції Донецької області.
 Пожидаєв Сергій Миколайович — полковник, лицар ордена Богдана Хмельницького.

Жінки 
 Пожидаєва Юлія Олександрівна — російська актриса театру і кіно.
російські прізвища